Agt ist der Familienname folgender Person:
 Dries van Agt (* 1931), niederländischer Politiker 
 Sacha van Agt (* 1994), niederländische Leichtathletin 

Die Abkürzung AGT steht für:

 in der Sozialen Arbeit, Antigewalttraining (auch Antiaggressionstraining) oder Antigewalttherapie, siehe Anti-Aggressivitäts-Training
 Arbeitsgemeinschaft genossenschaftlicher Teilzahlungsbanken, deutscher Bankenverband
 Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge AGT
 Atemschutzgeräteträger
 Autonomes Gebiet Tibet
 Arbeitsgemeinschaft Studierende der Katholischen Theologie in Deutschland (Bundesfachschaft)
 Automated Guided Transit
 America’s Got Talent, eine amerikanische Talentshow des Fernsehsenders NBC
 den IATA-Code des internationalen Flughafen von Ciudad del Este
 Allgemeine Gleichgewichtstheorie, eine ökonomische Theorie der Neoklassik

Die Abkürzung agT steht für:
 Aussergewöhnlicher Todesfall

AGT